Luzfridiella är ett släkte av svampar. Luzfridiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Luzfridiella